

Птах 
 Теж саме, що і Кібець

Персоналії 
 Кобець Анатолій Степанович (1955) — український вчений у галузі механізації вирощування коренеплодів, розробки та застосування полімерних матеріалів, кандидат технічних наук, професор, заслужений працівник освіти України, ректор Дніпропетровського державного аграрного університету.
 Кобець Богдан Олександрович (1982) — український футболіст, півзахисник українського клубу першої ліги «Десна».
 Кобець Василь Дмитрович (1943) — український письменник і громадський діяч, член Національної спілки письменників України.
 Кобець Віра Миколаївна — російська письменниця.
 Кобець Григорій Якович — білоруський письменник, кінодраматург.
 Даша Медова (справжнє ім'я Дарія Володимирівна Кобець (нар. 1990) — українська співачка, актриса, телеведуча, модель, композиторка й авторка пісень. Колишня солістка українського жіночого поп-гурту «ВІА Гра» Дмитра Костюка (2013—2014).
 Кобець Іван (1912—1945) — український військовик, командир сотні у ВО «Турів» УПА-Північ, лицар Золотого хреста бойової заслуги 1 класу.
 Кобець Костянтин Іванович (1939—2012) — генерал армії, голова Державного комітету РРФСР з оборони.
 Кобець Микола Олександрович (1992) — український футболіст.
 Кобець Михайло Олександрович (1995—2017) — український військовик, учасник війни на сході України, матрос.
 Кобець Олександр Ігорович (1996) — український професійний баскетболіст.
 Кобець Олександр Юрійович (1959) — український колаборант.
 Кобець Олексій — псевдонім Варавви Олексія Петровича.
 Кобець Ольга Семенівна — журнал «Жіночий світ», шеф-редактор (з 05.1999), голова Всеукраїнського жіночого товариства імені Олени Теліги.
 Кобець Павло Васильович — український прозаїк.
 Кобець Семен Павлович (1922—1973) — радянський офіцер, Герой Радянського Союзу.
 Кобець Федір Семенович — Герой Радянського Союзу.

Примітки 

Українські прізвища